Княжество Вальдек и Пирмонт было упразднено в ноябре 1918 года во время Революции в Германии, после поражения центральных держав в Первой мировой войне. Порядок наследования престола, как и в большинстве бывших государств Священной Римской империи, был полусалический. Женщины допускались к наследованию лишь по совершенном прекращении всех потомков мужского пола данной династии. В настоящее время претендентом на трон и главой дома является Виттекинд, принц Вальдек и Пирмонт (род. 1936), внук Фридриха (1865—1946), последнего правящего князя Вальдек-Пирмонта (1893—1918).

Текущая линия престолонаследия 

   Фридрих, принц Вальдек-Пирмонтский (1865—1946)
 Йозиас, принц Вальдек-Пирмонтский (1896—1967)
 Виттекинд, принц Вальдек-Пирмонтский (род. 1936)
 (1). Карл-Антон, наследный принц Вальдек-Пирмонтский (род. 1991)
 (2). Принц Йозиас Кристиан (род. 1993)
 (3). Принц Иоганнес (род. 1993)
 Принц Максимилиан Вильгельм (1898—1981)
 Принц Фридрих-Карл (1933—2018)
 (4). Принц Георг-Виктор (род. 1936)
 (5). Принц Кристиан-Людвиг (род. 1967)
 (6). Принц Кристиан Вольрад (род. 1998)
 (7). Принц Виктор (род. 2000)
 (8). Принц Казимир (род. 2002)
 (9). Принц Мориц (род. 2006)
 (10). Принц Вольрад (род. 1974)
 (11). Принц Николаус Кристиан-Людвиг (род. 2012)
 Принц Георг Вильгельм (1902—1971)
 (12). Принц Йозиас Фридрих (род. 1935)
 (13). Принц Александр (род. 1972)
 (14). Принц Йозиас Людвиг (род. 2012)
 (15). Принц Клеменс (род. 1975)
 (16). Принц Георг-Фридрих (род. 1936)
 (17). Принц Филипп-Генрих (род. 1967)
 (18). Принц Вольквин (род. 1940)
 (19). Принц Фридрих (род. 1969)
 (20). Принц Пауль-Фердинанд (род. 2012)
 (21). Принц Николаус Карл (род. 1970)
 (22). Принц Людвиг Вильгельм (род. 1983)
 (23). Принц Кристиан-Петер (род. 1945)
 (24). Принц Георг-Вильгельм (род. 1972)
 (25). Принц Фридрих-Карл Ульрих (род. 1999)
 (26). Принц Макс Георг (род. 2000)
 (27). Принц Каспар (род. 2004)
 (28). Принц Кристиан Хуберт (род. 2004)

Порядок наследования в ноябре 1918 года 

   Фридрих, принц Вальдек-Пирмонтский (род. 1865)
 (1) Йозиас, принц Вальдек-Пирмонтский (род. 1896)
 (2) Принц Максимилиан Вильгельм (род. 1898)
  (3) Принц Георг Вильгельм (род. 1902)

Примечания 

Вальдек-Пирмонт